Petr de Alcântara Orleánsko-Braganzský, princ z Grão-Pará (15. říjen 1875 – 29. leden 1940; celým jménem Pedro de Alcântara Luiz Filipe Maria Gastão Miguel Gabriel Rafael Gonzaga) byl nejstarším synem brazilské korunní princezny Isabely a jejího manžela Gastona Orleánského (původně francouzského prince). Jako nejstarší syn následníka brazilského trůnu mu příslušel titul princ z Grão-Pará.

V roce 1908 se Petr (Pedro) oženil s českou šlechtičnou hraběnkou Alžbětou Dobřenskou z Dobřenic. Tento krok se nelíbil jeho matce, která byla od smrti Pedrova dědečka císaře Petra II. v roce 1891 hlavou císařské rodiny. A právě souhlas hlavy císařské rodiny (v době existence císařství tedy císaře) brazilští princové dle monarchistické ústavy potřebovali k tomu, aby byl takový sňatek platný (dle ústavy si nemuseli princové brát rovnorodé partnery). Pedro se rozhodl oženit dle své vůle a tak se vzdal práva na trůn s tou podmínkou, že jeho matka princezna Isabela bude s jeho sňatkem souhlasit. Následníkem trůnu se poté stal Pedrův mladší bratr Ludvík.

Rodina 
15. listopadu 1908 se ve Versailles oženil se svou vyvolenou Alžbětou Dobřenskou z Dobřenic. Měli 5 dětí:

 Isabela Orleánsko-Braganzská (13. srpna 1911 – 5. července 2003), ⚭ 1931 Henri d'Orléan (5. července 1908 – 19. června 1999), hrabě pařížský
 Petr Gaston (19. února 1913 – 27. prosince 2007), ⚭ 1944 Maria Esperanza Bourbonsko-Sicilská (14. června 1914 – 8. srpna 2005)
 Marie Františka (8. září 1914 – 15. ledna 1968), ⚭ 1942 Duarte Nuno z Braganzy (23. září 1907 – 24. prosince 1976)
 João Maria Orléans-Braganza (15. října 1916 – 26. června 2005)
 ⚭ 1949 Fátima Scherifa Chirine (19. dubna 1923 – 14. března 1990), rozvod v roce 1971
 ⚭ 1990 Maria Tereza da Silva Leite (11. ledna 1929 – 26. června 2020)
 Teresa Orleánsko-Braganzská (18. července 1919 – 18. dubna 2011), ⚭ 1957 Ernesto António Maria Martorell y Calderó (1921–1985)

Petr zemřel 29. ledna 1940 a je pohřben společně se svou ženou, v katedrále v Petrópolisu v brazilském státě Rio de Janeiro.

Původ

Reference

Související články 
 Orleánsko-braganzská dynastie
 Brazilské císařství

Externí odkazy 
 

Orléans-Braganza
Brazilští princové
Narození v roce 1875
Úmrtí v roce 1940
Muži
Narození 15. října
Úmrtí 29. ledna